Peter Green (muzikant) (1946–2020), Brits gitarist
 Peter Green (scheidsrechter), Australisch voetbalscheidsrechter
 Pieter Groen, Nederlands zeevaarder, ook wel Peter Green genoemd.